Castellini ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Castellini (* 1966), italienischer Comiczeichner
 Luciano Castellini (* 1945), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Miguel Ángel Castellini (1947–2020), argentinischer Boxer
 Paolo Castellini (* 1979), italienischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Castellini Bluff, Felsenkliff auf White Island, Antarktis